João Carlos I de Espanha — rei de Espanha

Brasileiros
 João Carlos dos Santos — futebolista e treinador 
 João Carlos Heidemann — futebolista 
 João Carlos dos Santos Torres — futebolista 

Portugueses
 João Carlos Celestino Gomes — médico, professor, pintor e escritor que usou João Carlos como um dos seus pseudónimos 

Desambiguações de prenomes